Las Grutas kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Las Grutas, Argentina, Río Negro,

Mexiko 

 Las Grutas, Mexiko, Hidalgo, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar